Carben bezeichnet

 die Kohlenstoffverbindungen Carbene
 in ehemaliger Schreibweise den Ort Prigorkino in der russischen Oblast Kaliningrad (ab 17. Februar 1931: Karben im Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)

Carben ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Julius Carben (1862–1920), deutscher Maler, Illustrator und Karikaturist
 Victor von Carben (1422–1515), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Carben (Adelsgeschlecht), Herren von Carben (auch: Karben), ritterständiges Adelsgeschlecht
 Karben (Begriffsklärung)